Андре́й Золоту́хин:
 Золотухин, Андрей Афанасьевич (1907—1991) — начальник Главного управления гидрометеорологической службы (1950—1962).
 Золотухин, Андрей Дмитриевич (1902 — ?) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Золотухин, Андрей Николаевич (род. 1966) — российский режиссёр и художник анимационных фильмов.
 Золотухин, Андрей Степанович (известен как Василий Ломакин; род. 1958) — русский поэт.